Dureau ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Dureau de La Malle (auch: Dureau de Lamalle; 1742–1807), französischer Literat
 Scott Dureau (* 1986), australischer Rugby-League-Spieler